Randa – vela armata sull'albero principale di un'imbarcazione a vela.
 Randa (Svizzera) – comune svizzero del Canton Vallese
 Antonio Randa – pittore italiano del Seicentesco
 Paweł Rańda – canottiere polacco